Овирапторозавры () — клада тероподовых динозавров из группы манирапторов, известных по многочисленным ископаемым остаткам мелового периода Северной Америки и Азии. Таксон был выделен Р. Барсболдом в 1976 году.

Характеризуются наличием коротких черепов с различными костными гребнями и беззубыми челюстями (за редким исключением у некоторых видов). Размер тела в группе варьируется от мелких форм, таких как каудиптерикс размером с индейку, до 8-метрового гигантораптора. В настоящее время подразделяются на два семейства — овирапториды и ценагнатиды, из которых в настоящее время описано более 30 родов. Большинство азиатских овирапторозавров принадлежат к овирапторидам, хотя также представлены некоторые экземпляры ценагнатид. Напротив, североамериканские овирапторозавры представлены только ценагнатидами позднемелового периода, которые были относительно разнообразны в кампанский и маастрихтский периоды.

Описание 
Овирапторозавры относятся к группе динозавров-теропод и известны по превосходно сохранившимся окаменелостям мелового периода, найденных по большей части на территории Азии и Северной Америки. Возрождение интереса к овирапторозаврам с 1990-х годов привело к волне новых открытий, и теперь они входят в число самых хорошо изученных теропод. Аспекты их покрова, гнездования и воспроизведения потомства, а также функциональной морфологии хорошо изучены, предоставляя исследователям информацию, которая важна для понимания биологических изменений, которые сопровождали переход от нептичьих динозавров к современным птицам.

Подобно современным птицам, овирапторозавры имели перья, и большинство из них были полностью беззубыми, предположительно обладали ороговевшей рамфотекой. Они сохранили два функциональных яйцевода, но высиживали яйца, как птицы. Предполагается, что овирапторозавры имели стадное поведение.

Ранние овирапторозавры демонстрируют тенденцию к потере зубов, которая, вероятно, была связана с эволюцией травоядных животных. Однако диеты овирапторозавров менее определенны, поскольку, хотя они демонстрируют адаптацию к травоядным, их беззубые нижние челюсти могли быть адаптированы для самых разных диет. Прямые доказательства диеты у овирапторозавров ограничиваются наличием маленьких камешков в мускульном желудке Каудиптерикс, которые помогали ему перемалывать корм и возможным случаем хищничества у Oviraptor. Данные свидетельства поддерживают наличие травоядности и плотоядности в данной группе соответственно. Эти диеты, по-видимому, связаны с уменьшением и удлинением передних конечностей и пальцев у каждого из этих родов. Кроме того, черепа некоторых овирапторозавров показывают многочисленные отношения к травоядности, поэтому сохранение плезиоморфной передней конечности, хорошо подходящей для захвата добычи, не обязательно отражает строгое хищничество.

Вылупляясь из яиц, овирапторозавры быстро увеличивались в размерах, меняя стиль охоты, что препятствовало появлению большому количеству видов небольшого и среднего размера.

Распространение 
Последние исследования говорят о том, что овирапторозавры почти наверняка произошли из Азии. Некоторые базальные ценагнатоиды переселились в Северную Америку к альбу и дали начало ценагнатидам, переход, сопровождающийся изменениями нижней челюсти и удлинением передней конечности и кисти. Овирапториды были ограничены Азией, известных по двум местам обитания, сосредоточенных в бассейне Наньсюн на юге Китая и в западной пустыне Гоби в Монголии. Исследователями предполагается, что первые овирапториды возникли на юге Китая, например клада Citipatiinae. Расширение ареала еще в сеномане в западную пустыню Гоби привело к возникновению новой группы Heyuanninae. Обе группы динозавров продолжали рассредоточиваться между двумя регионами, по крайней мере, до кампана. Однако вероятно, что расселение могло происходить и позже, чем предполагается, например в маастрихте. Расширение ареала явилось важным фактором эволюции и диверсификации овирапторозавров в целом. Расселение в новые регионы, по-видимому, вызвало эволюцию двух основных групп овирапторозавров: ценагнатид в Северной Америке и Heyuanninae в западной пустыне Гоби.

Систематика 
Выделяются четыре основных клады овирапторозавров: базальные Caudipterygidae и более развитые Avimimidae, ценагнатиды и овирапториды. Из них овирапториды известны по более лучшим, хорошо сохранившимся материалам.

Филогения 
Кладограмма составлена в ходе исследования целурозавров Senter в 2007 году:

Следующая кладограмма составлена при филогенетическом анализе рода Anzu в 2014 году:

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на ноябрь 2020 года к кладе (на сайте указана как инфраотряд) относят следующие вымершие таксоны до подсемейств включительно:
 Роды incertae sedis
 Род 
 Род  (или в семействе Caudipterygidae)
 Род 
 Род 
 Род 
 Семейство 
 Роды incertae sedis
 Подсемейство Caenagnathinae
 Семейство Caudipterygidae [syn. Caudipteridae]
 Род 
 Семейство 
 Роды incertae sedis
 Подсемейство Citipatinae
 Подсемейство Heyuanninae [syn. Ingeniinae]

Литература 
Lee S, Lee Y-N, Chinsamy A, Lü J, Barsbold R, Tsogtbaatar K. 2019 A new baby oviraptorid dinosaur (Dinosauria: Theropoda) from the Upper Cretaceous Nemegt Formation of Mongolia. PLoS ONE 14, e0210867. 

Lü J, Li G, Kundrát M, Lee Y-N, Sun Z, Kobayashi Y, Shen C, Teng F, Liu H. 2017 High diversity of the Ganzhou oviraptorid fauna increased by a new ‘cassowary-like’ crested species. Sci. Rep. 7, 1-3.

Lü J, Chen R, Brusatte SL, Zhu Y, Shen C. 2016 A Late Cretaceous diversification of Asian oviraptorid dinosaurs: evidence from a new species preserved in an unusual posture. Sci. Rep. 6, 35780.

Norell MA, Clark JM, Chiappe LM, Dashzeveg D. 1995 A nesting dinosaur. Nature 378, 774-776.

Senter P, Parrish JM. 2005 Functional analysis of the hands of the theropod dinosaur Chirostenotes pergracilis: evidence for an unusual paleoecological role. PaleoBios 25, 9-19.

Smith D. 1992 The type specimen of Oviraptor philoceratops, a theropod dinosaur from the Upper Cretaceous of Mongolia. Neues Jahrb. Geol. Palaontologie Abh. 186, 365-388.

Примечания

Ссылки 
 Многие динозавры — тероподы были травоядными .

 
Динозавры мелового периода